

Kalendarium informatyczne 1940 roku

styczeń 
8 stycznia – w Bell Labs, Samuel Williams i George Stibitz zbudowali kalkulator zdolny do rachowania na liczbach zespolonych; maszyna początkowo nazywała się Complex Number Calculator; później stała się znana jako "Model I Relay Calculator".

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1940